Condorcet steht für:

 Condorcet, Gemeinde im Département Drôme, Frankreich
 Condorcet (Mondkrater), benannt nach dem Marquis de Condorcet
 (7960) Condorcet, Asteroid des Hauptgürtels
 Condorcet-Methode, Wahl-Methode
 Condorcet-Paradoxon, Zirkelpräferenz
 Condorcet-Jury-Theorem, Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen bei Gruppenentscheidungen

Condorcet ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Marie Jean Antoine Nicolas Caritat, Marquis de Condorcet (1743–1794), französischer Mathematiker, Philosoph und Politiker
 Sophie Marie Louise de Grouchy, Marquise de Condorcet (1764–1822), französische Salonière, Übersetzerin und Philosophin